Гео́ргий Я́ковлевич Прокопе́нко (; 21 февраля 1937, Кобеляки, Полтавская область, УССР, СССР — 5 мая 2021, Львов) — советский пловец, серебряный призёр Олимпийских игр 1964 года в Токио. Участник двух летних Олимпиад: 1960 и 1964. Чемпион Европы в плавании на 200 м брассом (1962 год) и двукратный победитель чемпионата Европы 1966 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1963).

Изобрёл современный вид техники плавания брассом с «поздним» вдохом. Пятикратный чемпион и многократный рекордсмен СССР. Выступал 13 лет в составе сборной СССР.

4-кратный рекордсмен мира (1964 год) в плавании брассом на 100 м (2 раза), на 220 ярдов и в комбинированной эстафете (брассом) 4×110 ярдов. 11-кратный рекордсмен Европы (1962—1964 года) в плавании на 100 и 200 метров брассом и в комбинированной эстафете 4×100 м (брассом). Награждён медалью «За трудовую доблесть».

Биография 
Родился 21 февраля 1937 года в городе Кобеляки Полтавской области.

В 1946 году после войны переехал с семьей во Львов. В 1951 году начал заниматься плаванием. Тренировался под руководством Александра Ткаченко.

Учился сначала в техникуме связи, а в 1959 году окончил Львовский государственный университет физической культуры.

В 1958 году победил в Баку на 200 метров. В 1960 году впервые стал чемпионом СССР, что дало право поехать на Олимпийские игры в Рим, где он оказался на десятом месте.

В 1964 году он дважды улучшал мировое достижение на 100 метров брассом, отобрав его у знаменитого американского пловца Честера Джастремски, рекорд которого на этой дистанции держался с 1961 года. В этом же году завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио на дистанции 200 м брассом. В финале Прокопенко проплыл за 2:28,2 (повторение мирового рекорда Джастремски), но уступил 0,4 сек австралийцу Иану О’Брайену, установившему новый мировой рекорд. Прокопенко также выступал в финале комбинированной эстафеты 4×100 м, показав лучшее время на своём этапе (на 1,3 сек быстрее О’Брайена), но партнёры по сборной выступили слабее, и команда СССР заняла в итоге 4-е место (после США, Германии и Австралии).

В 1966 году на чемпионате Европы в голландском Утрехте Прокопенко выиграл две золотые медали: на дистанции 200 м брассом опередил Александра Тутакаева, а также выиграл комбинированную эстафету 4×100 м в составе сборной СССР, подтверждая тем самым свою репутацию лучшего брассиста континента.

В 1971 году закончил выступления в большом спорте.

Три года работал в львовском спортивном обществе «Динамо» директором школы плавания.

Работал тренером, преподавателем в институте физкультуры, а затем более 30 лет на кафедре физвоспитания Национального университета им. Ивана Франко.

В 50 лет принял участие в первенстве среди вузов Львовской области — выиграл две дистанции.

Был женат, увлекался водным туризмом.

Примечания

Ссылки 

Пловцы СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы Европы по плаванию
Выпускники Львовского государственного университета физической культуры
Преподаватели Львовского университета